Ранчо ла Амистад има више значења:

 Ранчо ла Амистад (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Амистад (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику